Ferdinand Carlos Léopold de Trazegnies Granda conocido por su nombre castellanizado Fernando de Trazegnies (Lima, 3 de septiembre de 1935) es un abogado, escritor, historiador y genealogista peruano. Fue ministro de Relaciones Exteriores y como tal firmó en 1998 el Acuerdo Definitivo de Paz, Amistad y Límites con el Ecuador.

Fue V marqués de Torrebermeja y VI conde de las Lagunas hasta el 1 de octubre de 2018, fecha en la que se hizo efectiva la cesión de sus títulos a favor de sus hijos Ferdinand y Gilles Othon de Trazegnies y Álvarez-Calderón.

Biografía 
Hijo de Rosa Granda y Vásquez de Velasco, marquesa de Torrebermeja, y de Ferdinand de Trazegnies y Maeck, Caballero de la Orden de Malta y fundador del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas. Es hermano mayor del escritor Leopoldo de Trazegnies Granda.

Realizó sus estudios escolares en el Colegio de la Inmaculada (jesuitas, Lima), del que egresó en 1952. Cursó estudios superiores en la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la que se graduó de Bachiller en Derecho, en 1960, y de doctor, en 1979. Vinculado estrechamente a esta universidad, es profesor principal de la Facultad de Derecho desde hace 50 años (1964-2015) así como profesor de su Escuela de Graduados; y ha sido Decano de dicha Facultad de Derecho durante 10 años (1976-1987). También ha realizado estudios de Doctorado en la Universidad de París (1964-1965) y ha sido visiting scholar en la Harvard Law School. 

En 1962, se casó con Ana Teresa Thorne León, hija del empresario y banquero Rollin Thorne Sologuren y hermana del ex ministro de Defensa Jaime Thorne León, con quien tuvo tres hijas, y, en 1997, tras el fallecimiento de su primera esposa, se casó en segundas nupcias con Milagros Álvarez-Calderón y Larco, nieta del arqueólogo Rafael Larco Hoyle, con quien tiene dos hijos.

Desde 1965 ejerció la abogacía como socio en el estudio Olaechea y en firmas jurídicas fundadas por él, así como miembro de los directorios del Banco Continental (1974-1978), el Banco Internacional (1974-1975), Cofide (1992-1993) y Apoyo (1993-1998). 

En 1984, pidió para sí la rehabilitación del Condado de Las Lagunas, por ser descendiente materno del último titular, Gaspar Vásquez de Velasco y la Puente, su tatarabuelo. 

En 1995, fue comisionado embajador en misión especial al Reino Unido, Francia y Bélgica para explicar la posición peruana de la Guerra del Cenepa y al año siguiente representante ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. En 1998, fue nombrado coordinador de la comisión encargada de negociar la paz con Ecuador y ese mimo año el presidente Alberto Fujimori lo designó ministro de Relaciones Exteriores, cargo que desempeñó hasta la caída del régimen, en el 2000.

Miembro de la Soberana Orden de Malta, fue presidente de la Asociación Peruana de la Orden (2006-2013), ha sido canciller (1985-1994), vicepresidente (1994-1995 y 1999-2006). Además, ha sido embajador de la Orden ante el Gobierno peruano desde 1995 hasta 1998.

Es miembro de número de la Academia Peruana de Derecho, Academia Peruana de la Lengua, Academia Nacional de Historia y del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas; y miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, Academia Nacional de la Historia de Argentina, Sociedad Chilena de Historia y Geografía, Sociedad Andaluza de Estudios Histórico-Jurídicos y del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Asimismo, es Miembro de Número del Grupo de los 100 Juristas Iberoamericanos del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Jurídica (Estudio Garrigues, España, y el Tecnológico de Monterrey, México).

Actuación política 

Desde el 12 de octubre del año 1998 hasta el 25 de noviembre del 2000, fue Ministro de Relaciones Exteriores del Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori. Negoció, acordó y firmó, en 1998, el Acuerdo Definitivo de Paz, Amistad y Límites con el Ecuador, que terminó con todas las diferencias fronterizas que habían dado lugar a varias guerras desde el año de 1829; tres años antes había tenido lugar la Guerra del Cenepa, la última guerra de la historia entre el Perú y Ecuador. También negoció y llegó a un acuerdo definitivo con Chile respecto de las secuelas de la Guerra del Pacífico, que tuvo lugar en 1879 y que, sin embargo, seguían pendientes tras varios fracasos para ponerse de acuerdo los dos países en varias décadas. De esta manera quedaron resueltos todos los problemas fronterizos terrestres que el Perú tenía tradicionalmente, al terminar definitivamente las controversias con Ecuador y con Chile. Como consecuencia de ello, el Perú ya no tiene problemas con ninguno de los países vecinos -incluyendo a Brasil, Colombia y Bolivia- en razón de que la frontera terrestre se encuentra plena y perfectamente delimitada.

Además, ha sido miembro de las comisiones de Reforma del Código Civil (1973-1981, 1996-2001) y de la comisión consultiva de Relaciones Exteriores del Congreso de la República.

Distinciones

Condecoraciones 
 Oficial de la Orden de la Corona, Bélgica.
 Comendador de la Orden de Leopoldo, Bélgica.
 Gran Cruz de la Orden del Sol, Perú
 Gran Cruz de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos, Perú
 Gran Cruz Clase Especial de la Orden al Mérito Melitense, Soberana Orden de Malta.
 Gran Cruz de la Orden al Mérito, Chile 
 Gran Cruz de la Orden Cruzeiro do Sul, Brasil
 Gran Cruz de la Orden Nacional al Mérito, Ecuador.
 Banda de la Orden del Águila Azteca, México.

Premios 
 Premio a la Investigación Jurídica de la Fundación Manuel J. Bustamante, 1980
 Premio Cosapi a la Innovación, 1994
 Premio Christophe Plantin, 1996

Obras 
 Pensando insolentemente, Tres insolencias académicas sobre el Derecho seguidas de otras insolencias jurídicas. Fondo Editorial PUCP. Lima, 2001 
 La Responsabilidad Extracontractual. 2 Tomos. Fondo Editorial PUCP. Lima, 2001 
 Para leer el Código Civil. Vol. II Fondo Editorial PUCP. Lima, 1999 
 Para leer el Código Civil. Vol. I Fondo Editorial PUCP. Lima, 1997 
 En el país de las colinas de arena. 2 Tomos. Fondo Editorial PUCP. Lima, 1995 
 Ciriaco de Urtecho: Litigante de amor. Fondo Editorial PUCP. Lima, 1995 
 La Idea del Derecho en el Perú Republicano del Siglo XIX. Fondo Editorial PUCP. Lima, 1992 
 La Familia en el Derecho Peruano. Fondo Editorial PUCP. Lima, 1992
 Postmodernidad y Derecho. Editorial Temis. Bogotá, Colombia, 1993.
 Imágenes rotas (cuentos). Ediciones del Dragón. Lima 1992.
 Atracción apasionada (novela). Editorial Laberintos. Lima, 2004.
 Notas impasibles (cuentos). Editorial virtual Elaleph. Web 2005.
 La historia de Gillion de Trazegnies y de Dama Marie, su mujer (novela belga del S. XV). Trad. del francés antiguo al español. Publicación en la Web. Lima, 2001.
 Testigo presencial. Fundación M.J. Bustamante De la Fuente. Lima, 2018.
 Jitanjáforas del espíritu. Fondo Editorial de la Universidad Ricardo Palma. Lima, 2019.
 Promesa cumplida. Editorial Taurus. 2019.

Ancestros

Referencias 

 Revista Jurídica del Perú. Volumen 44, Número 1
 Quién es quién? 1992

Enlaces externos 

Nacidos en Lima
Alumnado del Colegio de la Inmaculada (Lima)
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Abogados de Perú
Genealogistas de Perú
Ministros de Relaciones Exteriores de Perú
Ministros de Estado de Alberto Fujimori
Profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Miembros de la Academia Peruana de la Lengua
Nobles en Perú
Descendientes de Huayna Cápac
Comandantes de la Orden de Leopoldo
Grandes cruces de la Orden El Sol del Perú
Grandes cruces de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos